Александр Михайлович Лейтес (1899—1976) — советский литературный критик и литературовед.

Биография 
Родился в Брест-Литовске 3 (15) декабря 1899 г. в интеллигентной семье. Окончил Харьковский институт народного образования (1922). Начал печататься с 1921 г. Труды по теории художественного перевода, о советской, украинской и зарубежной литературах, творчестве отдельных писателей – М. Горького, С. Есенина, В. Маяковского, В. Хлебникова, Т. Шевченко, П. Тычины и других.

Ссылки 
 Литературная энциклопедия
 Краткая литературная энциклопедия
 Литературная Энциклопедия т.6 Москва ОГИЗ РСФСР 1932 стр. 156

Примечания

Ссылки 
 Азадовский К. М., Дружинин П. А. Сталинская Rilkeana (история одной диссертации) // «Новое литературное обозрение», 2014, № 5 (129) 

Выпускники Харьковского университета
Литературоведы Украины
Члены КПСС